Hastatus (militair), meervoud hastati, een type infanterie in het leger van de Romeinse Republiek
 Hastatus (geslacht), een geslacht van eenoogkreeftjes